Ubuntu puede referirse a:

 Ubuntu, una distribución Linux basada en Debian GNU/Linux.
 Ubuntu (tipo de letra), un tipo de letra usada en el sistema operativo Ubuntu.
 Fundación Ubuntu, una organización sin ánimo de lucro que mantiene la distribución Ubuntu.
 Ubuntu (filosofía), una ideología humanista mundial, inicialmente originada en Sudáfrica.
 Ubuntu Cola, marca de refresco de cola de comercio justo.
 Ubuntu (municipio), municipio del distrito de Pixley ka Seme, en la provincia Septentrional del Cabo, Sudáfrica.
 Ubuntu (álbum de Piso 21), un álbum de estudio, perteneciente al grupo musical colombiano Piso 21.